Massimo Donati (* 26. března 1981, Sedegliano, Itálie) je italský fotbalista v současnosti hrající za US Palermo.

Přestupy 
 z Atalanta Bergamo do AC Milan za 15 000 000 eur
 z AC Milan do Celtic Glasgow za 4 500 000 eur
 z Celtic Glasgow do AS Bari za 1 200 000 eur

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz skotské ligy (2007/08)
 1× vítěz skotského ligového poháru (2008/09)

Reprezentace 
 1× na ME 21 (2002 - bronz)

Italští fotbalisté
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Celtiku
Fotbalisté FC Bari 1908
Fotbalisté Palerma
Fotbalisté Hamilton Academical FC
Narození v roce 1981
Narození 26. března
Narození ve Furlánsku-Julském Benátsku
Žijící lidé
Muži